Listen der griechischen Töpfer finden sich unter:

 Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler, Töpfer der griechischen Feinkeramik
 Liste der griechischen Koroplasten, Koroplasten